Kulturverdienstorden steht für
Kulturverdienstorden (Monaco)
Kultur-Verdienst-Orden (Rumänien)